Smekkleysa – islandzka wytwórnia muzyczna, poza krajem używająca nazwy Bad Taste
 Bad Taste Records – szwedzka wytwórnia muzyczna